Spororminula är ett släkte av svampar. Spororminula ingår i familjen Sporormiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spororminula